In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 295. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 95. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben:

 Interstate 295 (Florida)
 Interstate 295 (North Carolina)
 Interstate 295 (Virginia)
 Interstate 295 (District of Columbia)
 Interstate 295 (Delaware-New Jersey)
 Interstate 295 (New York)
 Interstate 295 (Rhode Island-Massachusetts)
 Interstate 295 (Maine)